Flatholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuggholma och Flatholmen, Lemland, Åland, 
 Flatholmen, Raseborg, Nyland,

Norge 

 Flatholmen (Risør), holme, Aust-Agder fylke,

Sverige 

 Flatholmen, Lysekils kommun, ö och fyrplats, Västra Götalands län, 
 Flatholmen, Tjörns kommun, ö, Tjörns kommun, Västra Götalands län, 
 Flatholmen, Småland, ö, Västerviks kommun, Kalmar län,

Se även
Flatholm
Flathólmi
Flakholmen